La stagione 1950-1951 è stata la quarantottesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Cec McCormack del Barnsley con 33 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Preston North End e Manchester City e  promosse in First Division 1951-1952.
  Chesterfield e  Grimsby Town retrocesse in Third Division North/South 1951-1952.

Voci correlate
First Division 1950-1951
Third Division North/South 1950-1951
FA Cup 1950-1951
FA Charity Shield 1951

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1950
Calcio nel 1951